Gibernau ist der Familienname folgender Personen:

 Santiago Gibernau (* 1988), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Sete Gibernau (* 1972), spanischer Motorradrennfahrer